"Cesana" pode significar:
 Cesana Torinese, comuna italiana do Piemonte
 Cesana Brianza, comuna italiana da Lombardia
 Sauze di Cesana, comuna italiana do Piemonte

Desambiguações de topônimos